The Shaping of Middle-Earth (Kształtowanie Śródziemia) – wydana w oryginale w 1986 czwarta część Historii Śródziemia. Książka nie została przełożona na język polski.

Zawartość książki:
 Krótkie, niedokończone fragmenty będące kontynuacją Księgi zaginionych opowieści
 Najwcześniejsza wersja „Silmarillionu” – zwana także „Szkicem Mitologii”, początek właściwego Silmarillionu
 Quenta – bardziej rozbudowana wersja „Szkicu”, pierwsze obszerne opowiadania od czasów Księgi
 Pierwsza mapa „Silmarillionu” – reprodukcja pierwszej mapy Beleriandu
 Ambarkanta – eseje i mapy kosmologiczne
 Najwcześniejsza wersja Kroniki Valinoru (ang. Annals of Valinor)
 Najwcześniejsza wersja Kroniki Beleriandu (ang. Annals of Beleriand)

Książki o Śródziemiu
Twórczość J.R.R. Tolkiena